Gratschowka (russisch ) ist der Name folgender Dörfer in Russland:
 Gratschowka (Baschkortostan), in der Republik Baschkortostan
 Gratschowka (Belgorod), in der Oblast Belgorod
 Gratschowka (Kaliningrad), in der Oblast Kaliningrad (bis 1946 Kraam, Ostpreußen)
 Gratschowka (Kaluga, Mossalsk), im Rajon Mossalsk der Oblast Kaluga
 Gratschowka (Kaluga, Schukow), im Rajon Schukow der Oblast Kaluga
 Gratschowka (Krasnodar), in der Region Krasnodar
 Gratschewka (Fatesch), im Rajon Fatesch der Oblast Kursk
 Gratschowka (Kursk, Manturowo), im Rajon Manturowo der Oblast Kursk
 Gratschowka (Lipezk, Usman), im Rajon Usman der Oblast Lipezk
 Gratschowka (Lipezk, Wolowo), im Rajon Wolowo der Oblast Lipezk
 Gratschowka (Orenburg), Verwaltungszentrum des gleichnamigen Rajons der Oblast Orenburg
 Gratschowka (Orenburg, Krasnogwardeiski), im Rajon Krasnogwardeiski der Oblast Orenburg
 Gratschowka (Orenburg, Kurmanajewo), im Rajon Kurmanajewo der Oblast Orenburg
 Gratschowka (Orenburg, Ponomarjowo), im Rajon Ponomarjowo der Oblast Orenburg
 Gratschowka (Orjol), im Rajon Orjol der Oblast Orjol
 Gratschowka (Orjol, Chotynez), im Rajon Chotynez der Oblast Orjol
 Gratschowka (Orjol, Dolgoje), im Rajon Dolgoje der Oblast Orjol
 Gratschowka (Orjol, Salegoschtsch), Verwaltungssitz der gleichnamigen Landgemeinde des Rajons Salegoschtsch der Oblast Orjol
 Gratschowka (Orjol, Salegoschtsch, Bortnoje), in der Landgemeinde Bortnoje des Rajons Salegoschtsch der Oblast Orjol
 Gratschowka (Orjol, Werchowje), im Rajon Werchowje der Oblast Orjol
 Gratschowka (Orjol, Pokrowskoje, Iwanowka), in der Landgemeinde Iwanowka des Rajons Pokrowskoje der Oblast Orjol
 Gratschowka (Orjol, Pokrowskoje, Stolbezkoje), in der Landgemeinde Stolbezkoje des Rajons Pokrowskoje der Oblast Orjol
 Gratschowka (Orjol, Urizki), im Rajon Urizki der Oblast Orjol
 Gratschowka (Pensa), in der Oblast Pensa
 Gratschowka (Rjasan, Korablino), im Rajon Korablino der Oblast Rjasan
 Gratschowka (Rjasan, Sacharowo), im Rajon Sacharowo der Oblast Rjasan
 Gratschowka (Rjasan, Sassowo), im Rajon Sassowo der Oblast Rjasan
 Gratschowka (Samara, Kinel), im Rajon Kinel der Oblast Samara
 Gratschowka (Samara, Koschki), im Rajon Koschki der Oblast Samara
 Gratschowka (Samara, Krasny Jar), im Rajon Krasny Jar der Oblast Samara
 Gratschowka (Saratow, Arkadak), im Rajon Arkadak der Oblast Saratow
 Gratschowka (Saratow, Petrowsk), im Rajon Petrowsk der Oblast Saratow
 Gratschowka (Stawropol), Verwaltungszentrum des gleichnamigen Rajons der Region Stawropol
 Gratschowka (Tambow, Mordowo), im Rajon Mordowo der Oblast Tambow
 Gratschowka (Tambow, Pitschajewo), im Rajon Pitschajewo der Oblast Tambow
 Gratschowka (Tula), in der Oblast Tula
 Gratschowka (Uljanowsk), in der Oblast Uljanowsk
 Gratschowka (Wladimir), in der Oblast Wladimir

Gratschowka steht für:
 Gratschowka (Fluss), Nebenfluss des Busuluk (Nebenfluss der Samara) in Russland